En biologie, Tayloria est le nom de plusieurs genres :
 , un genre de mousses de la famille des  ;
 , un genre d'escargots terrestres de la famille des Streptaxidae.

Homonymie de genre en biologie